Piotr Zieliński (wielrenner), voormalig Pools wielrenner
 Piotr Zieliński (voetballer), Pools voetballer